Hambüchen steht für:
 Hambüchen (Hückeswagen), eine Hofschaft der Stadt Hückeswagen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hambüchen (Wipperfürth), ein Ortsteil der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Hambüchen ist der Familienname folgender Personen: 
 Bernd Hambüchen (* 1940), deutscher Erwachsenenpädagoge und Hochschullehrer
 Fabian Hambüchen (* 1987), deutscher Geräteturner
 Georg Hambüchen (1901–1971), deutscher Maler
 Paul Pützhofen-Hambüchen, deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Ulrich Hambüchen (* 1949), deutscher Jurist
 Wilhelm Hambüchen (1869–1939), deutscher Maler
 Wolfgang Hambüchen (* 1954), deutscher Turntrainer

Siehe auch:
 Hainbuche